Ви́ктор Лукаше́нко:
 Лукашенко, Виктор Авраамович (1937—2022) — советский футболист и футбольный тренер.
 Лукашенко, Виктор Александрович (род. 1975) — старший сын Президента Белоруссии Александра Лукашенко, помощник Президента Белоруссии по национальной безопасности (2005—2021).